Бетта, або Бійцівська рибка (Betta) — рід лабіринтових риб.
 Бетта — хутір у Краснодарському краї Росії, на південь від Геленджика.
 Кузина Бетта (фр. La Cousine Bette) — соціально-психологічний роман французького письменника Оноре де Бальзака.